Manuel Elkin Patarroyo
Elkin (Carolina do Norte)

Desambiguação